Бисон може да се односи на:

 Бисон (Воклиз), насељено место у Француској, у департману Воклиз
 Бисон (Горња Марна), насељено место у Француској, у департману Горња Марна
 Бисон (Лозер), насељено место у Француској, у департману Лозер
 Бисон (Марна), насељено место у Француској, у департману Марна